Rabban peut désigner :
 une autre graphie de rabbin ;
 Glossu Rabban, un personnage mineur du cycle de Dune, de Frank Herbert ;
 Ali Ibn Sahl Rabban al-Tabari, philosophe, médecin, psychologue persan.